Klein Bistritz bezeichnet mehrere Orte

Klein Bistritz, Bez. Wsetin, Gemeinde in Tschechien, siehe Bystřička
Klein Bistritz, Bez. Wallachisch Meseritsch, Gemeinde in Tschechien, siehe Malá Bystřice

Siehe auch:
 Bystritza (hier auch zur Etymologie)
 Bystřice Bystřička (tschechisch)
 Bystrica, Vydrica, Bystrička (slowakisch)
 Bystrzyca (polnisch)
 Bistrica (slowenisch, kroatisch, serbisch und mazedonisch)
 Bistriza (bulgarisch)
 Bystryzja (ukrainisch)
 Bistrița (Begriffsklärung) (rumänisch)
 Beszterce (ungarisch)
 Bistricë (albanisch)
 Bistritz, Bistritza, Bistrzitz, Feistritz, Wistritz (deutsch)